Голоколо́сов — російське прізвище.

 Голоколосов Олександр Миколайович (1955) — український та радянський футболіст і тренер.
 Голоколосов Олександр Олександрович (1976) — український футболіст, нападник.